Georg Wagener ist der Name folgender Personen:

* Georg Wagener (Politiker, 1802) (1802–1859), deutscher Politiker 
 Georg Wagener (Politiker, 1898) (1898–1985), deutscher Politiker (NSDAP)